Фибрих — фамилия.
 Фибих, Даниил Владимирович (1899—1975) — писатель, военный корреспондент.
 Фибих, Зденек (1850—1900) ― чешский композитор.
 Фибих, Клара (1860—1952) — немецкая писательница, журналистка.